Catamarca este o provincie din partea de nord-vest a Argentinei.

Subîmpărțire 

C